Byki ist ein polnischer Ortsname:
 Byki (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Friedrikenberg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Byki (Biała Rawska), Ort im Powiat Rawska, Woiwodschaft Łódź

Siehe auch: Byk